Gayton ist der Name von:

 Albert Gayton (1840–1923), kanadischer Händler und Politiker
 Clark Gayton (* 1963), amerikanischer Jazz- und Studiomusiker
 Clark Gayton (Admiral) (1712–1785), britischer Admiral der Royal Navy
 Tony Gayton (* 1959), amerikanischer Filmschaffender

Gayton (Merseyside), Ort in Merseyside
Gayton (Norfolk),  Ort in Norfolk
Gayton (Northamptonshire), Ort in Northamptonshire
Gayton (Staffordshire), Ort in Staffordshire
Gayton Engine, Ort in Lincolnshire
Gayton le Marsh, Ort in Lincolnshire
Gayton le Wold, Ort in Lincolnshire
Gayton Thorpe, Ort in Norfolk